REDIRECT Штык (узел)

Штыковые